«Ганг, твои́ во́ды замути́лись» (, Ram Teri Ganga Maili, ) — индийская мелодрама, выпущенный в 1985 году в оригинале на языке хинди. Последняя законченная режиссёрская работа Раджа Капура.

Сюжет 
Сюжет последней режиссёрской работы Раджа Капура является аллегорией, синтезирует классическое и мифическое повествование, осуждает коррупцию политиков и капиталистов и защищает зарождающиеся экологические реформы Раджива Ганди. Повествование обыгрывает историю, которая впервые появилась в эпической Махабхарате, а затем была переработана поэтом Калидасом. Ганг (Ганга) — священная для индийцев река, согласно представлениям верующих индуистов протекает на земле и на небесах (см. Ганга в индуизме). Каждый индиец хотя бы раз в жизни совершил паломничество к Гангу и омовение в её водах с целью очищения души и отпущения грехов.

Жители Калькутты обеспокоены загрязнением воды в реке Ганг, которая становится непригодной к использованию. Крупный бизнесмен и влиятельный политик Бхагавад Чоудхари принимает участие в митинге населения в защиту экологии. Одновременно Бхагавад Чоудхари продаёт Дживе Сахаю, своему деловому партнёру, крупному промышленнику, лицензию на строительство нового завода, сбрасывающего отходы производства в реку. Единственный сын Дживы Сахая, — идеалист Нарендр, студент колледжа — увлечён изучением трудов философа-реформатора Свами Вивекананда. Вместе с друзьями Нарендр отправляется к истокам реки Ганг, в горный посёлок Ганготри, с целью выяснить причины загрязнения реки, а также исполнить просьбу благочестивой бабушки, прикованной к инвалидному креслу: привезти святую воду с истоков священной реки Ганг, славящейся среди верующих своими целебными свойствами. Там Нарендр встречает прекрасную юную девушку, имя которой созвучно названию великой священной реки — Ганга́. Нарендр и Ганга влюбляются друг в друга, Ганга отказывается выйти замуж за человека, которого выбрал ей в мужья отец и во время праздника по местным обычаям сама выбирает себе мужа — Нарендра. Влюблённые проводят вместе ночь, но юноша должен возвращаться домой и получить благословение родителей на брак. Ганга обещает ждать любимого.

Тем временем в Калькутте родители Нарендра ведут приготовления к свадьбе своего сына с давно влюблённой в него Радхой, дочерью Бхагавада Чоудхари. Нарендр рассказывает своей семье о Ганге, между ним и отцом происходит ссора, в результате которой Джива Сахай избивает Нарендра. Даже бабушка сначала холодно воспринимает новость, но перед смертью благословляет любимого внука и просит привезти невестку. Нарендр бежит из дома в надежде добраться до Ганготри, но его отец подаёт в полицию и, поскольку сын несовершеннолетний, юношу против воли возвращают домой. Проходят месяцы, и у Ганги рождается сын. Не дождавшись возвращения Нарендра, она отправляется в Калькутту, считая себя обязанной отдать ребёнка отцу, а также чтобы обеспечить лучшее будущее для сына.

Кундж Бихари, дядя Нарендра, в своё время оставивший дом и семью ради любимой женщины, по просьбе племянника поехал за Гангой, но разминулся с ней в пути. В Ришикеше Гангу пытаются эксплуатировать две женщины и мужчина, от которых Ганге удаётся сбежать. В Бенаресе от приставаний незнакомых мужчин Гангу спасает полиция и даёт ей билет на поезд до Калькутты. От усталости и переживаний у Ганги пропадает молоко, и, чтобы накормить ребёнка, она выходит на одной из станций за водой. Поезд уходит, и Ганга попадает в лапы Манилала, который симулирует слепоту и просит проводить его, а сам заманивает Гангу в публичный дом недалеко от Бенареса, где она вынуждена остаться, так как не может обеспечить будущее сына. Обладая чарующим голосом, Ганга вынуждена согласиться петь и танцевать для богатых гостей. Именно здесь Гангу увидел Бхагавад Чоудхари, заплатил большую сумму денег и приказал Манилалу привезти Гангу в его дом в Калькутте, где он намеревается сделать её своей любовницей.

Ганга ещё не знает, что дочь Бхагавада Чоудхари — Радха — невеста Нарендра, и в ближайшее время Ганге будет предложено танцевать на их свадьбе. В прекрасной танцовщице на свадьбе Нарендр узнаёт свою Гангу и признаёт её и сына, но союз с падшей, по мнению общества, женщиной не входит в планы Дживы Сахая. Ганга, оставив ребёнка, убегает, Бхагавад Чоудхари стреляет в неё, пытаясь убить. Радха, потрясённая правдой, открывшейся об отце, которого в обществе считали уважаемым и порядочным человеком, а также о любви Нарендра к другой, отказывается от свадьбы и помогает раненой Ганге. Вне себя от горя, Нарендр порывает с отцом и семьёй и вместе с Гангой и сыном уезжает жить к истокам священной реки Ганг.

В ролях 
 Мандакини — Ганга́ (советский дубляж — Наталья Вавилова)
 Раджив Капур — Нарендр (советский дубляж — Владимир Антоник)
 Дивья Рана — Радха (советский дубляж — Марина Дюжева)
 Саид Джаффри — Кундж Бихари, дядя Нарендра (советский дубляж — Владимир Ферапонтов)
 Кулбхушан Кхарбанда — Джива Сахай, отец Нарендра
 Сушма Сетх — бабушка Нарендра
 Том Олтер — Карам, брат Ганги
 Раза Мурад — Бхагавад Чоудхари, отец Радхи (советский дубляж — Виктор Рождественский)
 Кришан Дхаван — Манилал
 Урмила Бхатт — Раджешвари-бай
 Трилок Капур — профессор (советский дубляж — Олег Мокшанцев)
 Вишва Мера — почтальон (советский дубляж — Николай Граббе)
 Гита Сиддхарт — мать Нарендра (советский дубляж — Ольга Григорьева)
 Ракеш Беди — Пиюш (советский дубляж — Вадим Андреев)
 А. К. Хангал — Бридж Кишор (советский дубляж — Константин Тыртов)

Саундтрек

Награды и номинации 
 Награды Filmfare Awards
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр — Радж Капур
 Лучший монтаж — Радж Капур
 Лучший художник-постановщик — Суредж Савант
 Лучший композитор — Равиндра Джайн
Номинации
 Filmfare Award за лучшую женскую роль — Мандакини

Ссылки 
 «Ганг, твои воды замутились». Let’s talk about Bollywood
 «Ганг, твои воды замутились». The University of Iowa

Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы Раджа Капура
Фильмы Индии 1985 года